Proberg ist der deutsche Name bzw. Namensbestandteil von Orten und Gewässer im ostpreußischen Landkreis Sensburg, heute im Gebiet des Powiat Mrągowski in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren gelegen:

Orte:
 (Alt) Proberg: Nowy Probark in der Gmina Mrągowo (Landgemeinde Sensburg)
 Probergswerder: Żabieniec (Piecki) in der Gmina Piecki (Landgemeinde Peitschendorf)
 Klein Proberg: Probark Mały in der Gmina Piecki
 Neu Proberg: Probark in der Gmina Mrągowo
 Ober Proberg: Probark Górny, untergegangener Ort in der Gmina Mrągowo

Gewässer:
 Probergsee: Jezioro Probarskie in der Gmina Mrągowo